Il singolare del torneo di tennis Winnetka Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Takao Suzuki che ha battuto in finale Yong-Il Yoon 6-2, 6-4.

Teste di serie 

Assente
 Axel Pretzsch (primo turno)
 Mark Nielsen (primo turno)
 Mark Knowles (secondo turno)

 Lior Dahan (primo turno)
 Glenn Weiner (quarti di finale)
 Hyung-Taik Lee (quarti di finale)
 Frédéric Niemeyer (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Winnetka Challenger 2000